Gyrinus natans (studievereniging), een studievereniging
 Xenogyrinus natans, een kever uit de familie schrijvertjes